Speedy puede referirse a:
Speedy Gonzalez, personaje animado de la serie Looney Tunes.
Speedy, dos superhéroes de DC Comics, ambos compinches adolescentes de Flecha Verde.
Speedy, película de 1928 de Harold Lloyd
Speedy Gonzales (canción de 1962), canción del cantante estadounidense Pat Boone.